Nagy Richárd (1928–2009) politikus, a Magyar Televízió elnöke (1974–1983), országgyűlési képviselő (1963–1975)
 Nagy Richárd (1966) vegyészmérnök
 Nagy Richárd (1977–2004) az iraki háború első magyar katona áldozata
 Nagy Richárd (1994) labdarúgó (Vác FC, Kaposvári Rákóczi FC, Paksi FC)